Эльфрид "Эльфи" Эдер (, род. 5 января 1970 года, Леоганг) — австрийская горнолыжница, призёрка олимпийских игр и чемпионата мира, победительница этапов Кубка мира. Наиболее успешно выступала в слаломе. Сестра горнолыжницы Сильвии Эдер.

В Кубке мира Эдер дебютировала 2 декабря 1990 года, в ноябре 1995 года одержала свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира, в слаломе. Всего имеет на своём счету 3 победы на этапах Кубка мира, все в слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, является для Эдер 11-е место в сезоне 1995/96, в том же сезоне она завоевала малый Хрустальный глобус в зачёте слалома.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере завоевала серебро в слаломе, 0,34 секунды проиграв чемпионке швейцарке Френи Шнайдер, и 0,26 секунды выиграв у ставшей третьей словенки Кати Корен.

За свою карьеру участвовала в трёх чемпионатах мира, на чемпионате мира 1993 года завоевала бронзовую медаль в слаломе.

В сезоне 1998/99, перестав попадать в сборную Австрии, выступала за Гренаду. Завершила спортивную карьеру в 1999 году, использовала лыжи производства фирмы Rossignol.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Ссылки 
  (как представитель Австрии)
  (как представитель Гренады)
 

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники Гренады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года